Die nach dem Barockbildhauer Balthasar Permoser (1651–1732) benannten Straßennamen:
Permoserstraße oder Balthasar-Permoser-Straße auch Permosergasse oder Permoserweg stehen für

 Permoserstraße (Chemnitz), Sachsen
 Permoserstraße (Dresden), Sachsen
 Permoserstraße (Ingolstadt), Bayern (Siehe auch Siedlung Permoserstraße)
 Permoserstraße (Leipzig), Sachsen
 Permoserstraße (Obing), Bayern

 Balthasar-Permoser-Straße (Kammer bei Traunstein), Bayern
 Balthasar-Permoser-Straße (Waging am See), Bayern

 Permosergasse (Salzburg), Österreich, Salzburg-Stadtteil Aigen

 Permoserweg (Seeon-Seebruck), Bayern
 Permoserweg (Traunreut), Bayern